Horsterweg (streektaal: d'n Horsterwaeg) is een buurt in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

De buurt ligt zuidelijk in de wijk Trade-Port en bestaat uit de Horsterweg met woningen in lintbebouwing en enkele straten aan weerszijden van de Horsterweg.

De buurt Horsterweg wordt grofweg omsloten door de spoorlijn Venlo - Eindhoven in het zuidwesten, de Groot Bollerweg in het noorden, de Venrayseweg in het noordoosten en de Kazernestraat in het oosten. De enige industrie in het gebied is een fabriek, het hoofdkantoor van Leolux, en wat kleinschalige industrie. Zuidoostelijk grenst het Kazernekwartier met de voormalige Frederik Hendrikkazerne aan de buurt. De Horsterweg liep vroeger noordelijk van de buurt tot aan de Jachthavenweg door; in het oosten eindigt de weg bij de Venrayseweg.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)